Sarlós Gábor (1924–2011) Jászai Mari díjas színész, rendező, a Miskolci Nemzeti Színház nyugalmazott igazgatója, örökös tag, Krencsey Marianne és Virágh Ilona színésznők férje.
Sarlós Gábor (1960– ), a PeppeR 21 PR ügynökség ügyvezető igazgatója és társtulajdonosa